Sorubim är ett släkte av fiskar. Sorubim ingår i familjen Pimelodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Sorubim